Huapacal 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huapacal 1ra. Sección, Huimanguillo, Tabasco, 
 Huapacal 1ra. Sección, Jalapa, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar